A 2009-es WTCC német nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság kilencedik fordulója. 2009. szeptember 6-án rendezték meg a Motorsport Arena Oschersleben-en, Németországban.

Első futam

Második futam

További információk 
 Eredmények

Nemet
Autóversenyzés Németországban